Безлёгочные саламандры (Plethodontidae) — семейство отряда хвостатых земноводных. Характерной особенностью этого семейства является отсутствие лёгких, дыхание осуществляется через кожу. Также у этих саламандр отсутствует стадия личинок, молодые особи по строению не отличаются от взрослых.

Обитают преимущественно в Новом Свете — от Канады до Боливии и Бразилии. Несколько видов рода Speleomantes живут в Европе и один вид — Karsenia koreana — в Южной Корее. Естественная среда — субтропические и тропические сухие леса, низины, влажные горы, плантации и деревенские сады.

Данное семейство насчитывает большее количество видов (около 380), чем все остальные семейства хвостатых земноводных, вместе взятые.

Происхождение 
Как предполагается, некоторым хвостатым земноводным в своё время понадобилось снова вернуться в воду (как Скрытожаберники). Однако, затем снова пришлось выйти из воды. Но вторично приобрести лёгкие не удалось.

Палеонтология 
Представитель семейства Palaeoplethodon hispaniolae в 2015 году был обнаружен в доминиканском янтаре. До его обнаружения ископаемые безлегочные саламандры были известны в основном по изолированным позвонкам, а также по следам из миоцен-плиоценовых отложений США.

Таксономия

Подсемейство Спелерпины (Spelerpinae) 

 Eurycea — ручьевые саламандры
 E. aquatica — водная саламандра
 E. bislineata — двухлинейная саламандра
 E. junaluska — пунктирная саламандра
 E. longicauda — долгохвостая саламандра
 E. lucifuga — сумеречная саламандра
 E. multiplicata — многобороздчатая саламандра
 E. nana — хрупкая саламандра
 E. neotenes — неотеническая саламандра
 E. quadridigitata — карликовая саламандра
 E. tridentifera — прозрачная саламандра
 E. tynerensis — оклахомская саламандра
 Gyrinophilus — родниковые саламандры или ключевые саламандры
 G. palleucus — бледная саламандра или Теннессийская ключевая саламандра
 G. porphyriticus — родниковая весенняя саламандра
 Pseudotriton — ложные тритоны
 P. montanus — ложный тритон
 P. ruber — красный тритон
 Stereochilus — прибрежные саламандры
 S. marginatus — прибрежная саламандра
 Typhlomolga — техасские саламандры
 T. rathbuin — слепая саламандра
 T. robusta — белая саламандра
 Urspelerpes
 Urspelerpes brucei

Подсемейство Plethodontinae 

 Aneides — лазающие саламандры
 A. aeneus — лазающая саламандра
 A. ferreus — зелёная саламандра
 A. flavipunctatus — дымчатая саламандра
 A. hardii — зубатая саламандра
 A. lugubris — древесная саламандра
 Atylodes
 Atylodes genei
 Desmognatus — тёмные саламандры
 D. aeneus — подстилочная саламандра
 D. auriculatus — камуфлирующая саламандра
 D. brimleyorum — килехвостая саламандра
 D. fuscus — тёмная саламандра
 D. imitator — саламандра-имитатор
 D. monticola — тюленья саламандра
 D. ochrophaeus — аллеганская саламандра
 D. quadrimaculatus — чернобрюхая саламандра
 D. santeethah — южноаппалачская саламандра
 D. welteri — каменистая саламандра
 D. wrigthi- крохотная саламандра
 Ensantina — тихоокеанские саламандры
 Enstantina escholtzi — тихоокеанская саламандра
 Haidetrition — джорджинские саламандры
 H. wallacei — джорджинская саламандра
 Hydromantes — американские пещерные саламандры
 H. brunus — карстовая саламандра
 H. platycephalus — плоскоголовая саламандра
 H. shastae — большеголовая саламандра
 Karsenia
 Karsenia koreana
 Leurognatus — лопатоголовые саламандры
 L. marmoratus — лопатоголовая саламандра
 Lineatriton — змеевидные саламандры
 L. lineolus — змеевидная саламандра
 Phaeognatuhus — норные саламандры
 P. hubrichti — норная саламандра
 Plethodon — лесные безлёгочные саламандры
 P. caddoensis — пегая саламандра
 P. cinereus — красноспинная саламандра
 P. dorsalis — зигзаговая саламандра
 P. dunni — галечная саламандра
 P. elongatus — удлинённая саламандра
 P. fourchensis — глазастая саламандра
 P. glutinosus — серебристая саламандра
 P. hoffmani — изящная саламандра
 P. hubrichti — болотная саламандра
 P. idahoensis — чёрноногая саламандра
 P. jordani — аппалачская саламандра
 P. kentucki — кентукская саламандра
 P. larselli — кольцевая саламандра
 P. neomexicanus — вуалевая саламандра или нью-мексиканская горная саламандра
 P. nettingi — виргинская саламандра
 P. ouachitae — светлобокая саламандра
 P. punctatus — белопятнистая саламандра
 P. richmondi — тонкая саламандра
 P. serratus — краснополосая саламандра
 P. shenandoali — скальная саламандра
 P. stormi — дождевая саламандра
 P. vandykei — вашингтонская саламандра
 P. vehiculum — разнополосая саламандра
 P. websteri —
 P. wehrlei — пятнистобокая саламандра
 P. welleri — золотисто-чёрная саламандра
 P. yonahlossee — проворная саламандра
 Speleomantes — европейские пещерные саламандры
 Speleomantes ambrosii
 Speleomantes flavus
 Speleomantes genei
 Speleomantes imperialis
 Speleomantes italicus
 Speleomantes strinatii
 Speleomantes supramontis
 Typhlotriton — подземные саламандры
 T. spelaens — подземная саламандра

Подсемейство Hemidactyliinae 

 Hemidactylium — четырёхпалые саламандры
 H. scutatum — четырёхпалая саламандра

Подсемейство Bolitoglossinae 

 Bathrachoseps — червеобразные саламандры
 B. aridus — пустынная саламандра
 B. attenatus — стройная саламандра
 B. campi — саламандра Кэмпа
 B. nigriventris — юнжокалифорнийская саламандра
 B. pacificus — червеобразная саламандра
 B. simatus — плоская саламандра
 B. stebbinsi — саламандра Стеббинса
 B. wrighti — орегонская саламандра
 Bolitoglossa — грибоязычные саламандры
 B. adspersa — андская саламандра
 B. altamazonica — андская саламандра
 B. alvaravoi — амазонская саламандра
 B. arborscandeus — чёрно-зелёная саламандра
 B. biseriata — двухполосая саламандра
 B. borburata — венесуэльская саламандра
 B. capitana — гренадёрская саламандра
 B. cerroensis — пёстробрюхая саламандра
 B. chica — экваториальная саламандра
 B. colonnea — гребнистоголовая саламандра
 B. compacta — красно-бурая саламандра
 B. cuchymatona — розовато-белая саламандра
 B. cuna — равнинная саламандра
 B. digtigrada — короткопалая саламандра
 B. dofleini — медлительная саламандра
 B. dunni — саламандра Данна
 B. eugelhardti — саламандра-древолаз
 B. epimela —
 B. equatoriana — эквадорская саламандра
 B. flavimembris — желтоногая саламандра
 B. flaviventris — цепкохвостая саламандра
 B. franklini — акробатическая саламандра
 B. hartwegi — изменичивая саламандра
 B. helmrichi — гватемальская саламандра
 B. hermosa — кофейная саламандра
 B. hypacra — заоблачная саламандра
 B. jacksoni — чёрноспинная саламандра
 B. lignicolor — широкополосая саламандра
 B. lincolni — красно-чёрная саламандра
 B. macrimi — серебристобокая саламандра
 B. medemi — мраморная саламандра
 B. meliana — угольная саламандра
 B. mexicana — мексиканская саламандра
 B. minutula — оранжевая саламандра
 B. morio — дубовая саламандра
 B. mulleri — двухцветная саламандра
 B. nicefori — широкоголовая саламандра
 B. nigrescens — дупляная саламандра
 B. occidentalis — листовая саламандра
 B. odontelli — окаймлённая саламандра
 B. orestes — короткомордая саламандра
 B. palmata — толстопалая саламандра
 B. pandi — скрытная саламандра
 B. peruvina — тёмнополосая саламандра
 B. phalarosoma — бело-чёрная саламандра
 B. ramosi — яркая саламандра
 B. riletti — вильчатая саламандра
 B. robusta — однокольчатая саламандра
 B. rufenscens — рыжая саламандра
 B. salvinii — цепкая саламандра
 B. savagei — шишкопалая саламандра
 B. schizodactyla — полосатобрюхая саламандра
 B. schmidti — гондурасская саламандра
 B. silverstonei — кремобрюхая саламандра
 B. sima — перепончатопалая саламандра
 B. sooyorum —
 B. striatusa — полосатая саламандра
 B. stuarti — саламандра Стюарта
 B. subpalmata — светлоспинная саламандра
 B. taylori — панамская саламандра
 B. vallecula — долинная саламандра
 B. veracrusis — веракрусская саламандра
 B. walkeri — колумбийская саламандра
 B. yucatana — юкатанская саламандра
 Bradytriton — курносые саламандры
 B. silus — курносая саламандра
 Chiropterotriton — мозолистые саламандры
 C. arboteus — большезубая саламандра
 C. chiropterus — мозолистая саламандра
 C. chondrostega — ломкая саламандра
 C. dimidiatus — саламандра-гном
 C. lavae — лавовая саламандра
 C. magnipes — большеногая саламандра
 C. moscuri — известняковая саламандра
 C. multidentata — многозубая саламандра
 C. priscus —
 Cryptotriton
 Dendrotriton — бромелиевые саламандры
 D. bromeliacius — бромелиевая саламандра
 D. cuchumatanus — миниатюрная саламандра
 D. megarhinus — большеносая саламандра
 D. rabbi — грациозная саламандра
 D. xolocalcae — туманная саламандра
 Nototriton — южные саламандры
 N. barbouri — саламандра Барбура
 N. diminutus — малая саламандра
 N. nasalis — саламандра-верхолаз
 N. picadoi — моховая саламандра
 N. richardi — береговая саламандра
 N. veraepacis — узкоголовая саламандра
 Nyctanolis — анолисовые саламандры
 N. alfaroi — остроголовая саламандра
 N. altura — крапчатоголовая саламандра
 N. capablanca — большеногая саламандра
 N. collaris — ошейниковая саламандра
 N. complex — белоголовая саламандра
 N. cyclocauda — цилиндрическая саламандра
 N. elongata —
 N. grandis —
 N. iguea — вороная саламандра
 N. parupes — длинномордая саламандра
 N. paucidentata — коста-риканская саламандра
 N. poelzi — угревидная саламандра
 N. pseudouniformis — широкомордая саламандра
 N. stuarti — жёлтоголовая саламандра
 N. taylori — саламандра Тейлора
 N. uniformis — веретенообразная саламандра
 Oedipina
 Parvimolga — саламандры-пигмеи
 P. touwsendi — саламандра-пигмей
 Pseudoeurycea — центральноамериканские саламандры
 P. altamontana — жёлто-фиолетовая саламандра
 P. anitae — белобрюхая саламандра
 P. bellii — украшенная саламандра
 P. brunnata — бурая саламандра
 P. cephalica — ямчатая саламандра
 P. cochranae — пористая саламандра
 P. conanti — лопатоногая саламандра
 P. exspectata — коренастая саламандра
 P. firscheini — лишайниковая саламандра
 P. gadovii — саламандра Гадова
 P. galeanae — сухолюбивая саламандра
 P. goebeli — светлогорлая саламандра
 P. juarezi — широкохвостая саламандра
 P. leprosa — скромная саламандра
 P. longicauda — хвойная саламандра
 P. melanomolga — светлопятнистая саламандра
 P. mystax — усатая саламандра
 P. nigromaculata — чёрнопятнистая саламандра
 P. praecellens — загадочная саламандра
 P. rex — небесная саламандра
 P. robertsi — оранжевополосая саламандра
 P. scandens — белобокая саламандра
 P. smithi — саламандра Смита
 P. unguidentis — кривозубая саламандра
 P. werleri — тёмно-серая саламандра
 Thorius — саламандры-лилипуты
 T. dubitus — спиральная саламандра
 T. macdougalli — нежная саламандра
 T. minutissimus — саламандра-малютка
 T. narisovalis — прыгающая саламандра
 T. penuatulus — саламандра-лилипут
 T. pulmonaris — крупноноздревая саламандра
 T. schmidti — саламандра Шмидта
 T. troglodytes — саламандра-отшельник

Примечания

Литература 
 Жизнь животных, т.5. Земноводные и пресмыкающиеся. Под ред. А. Г. Банникова. — М.: «Просвещение», 1985.

Семейства земноводных